Zaniolo – cognome italiano
 Igor Zaniolo (1973) – ex calciatore italiano
 Nicolò Zaniolo (1999) – calciatore italiano